Condado de San Antonio puede referirse a:

 El Condado de San Antonio, otorgado en 1847, a favor de Miguel María Domínguez y de Guevara.
 El Condado de San Antonio de Vista Alegre, otorgado en 1771, a favor de Pedro Pascual Vázquez de Velasco y Quirós.
 El Condado de San Antolín de Sotillo, título de Castilla otorgado en 1354 a favor de Gonzalo Bernaldo de Quirós y Cifuentes, y confirmado sucesivamente en 1383, 1412 y 1716, a cuyo título se le unió Grandeza de España en 1708, confirmada en 1716.